La loi Savary peut désigner plusieurs textes législatifs français :
 la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, initiée par le ministre de l’Éducation nationale Alain Savary ;
 le projet de loi relatif aux rapports entre l’État, les communes, les départements, les régions et les établissements d’enseignement privé, initié par Alain Savary en 1984 puis retiré ;
 la loi du  relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, initiée par le député Gilles Savary.